Die 15. IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft wurden vom 6. Oktober bis zum 7. Oktober 2012 in Århus, Dänemark ausgetragen. Spielort war die Smileys Arena.

Teilnehmer

Vorrunde

Finalrunde 

Halbfinale

Spiele um Platz 3 – 5

Finale

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Statistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Einzelnachweise 

Junioren#2012
Sportveranstaltung 2012
Aarhus